Лас Дунас има више значења:

 Лас Дунас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Дунас (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику